El Torneig de Kuala Lumpur 2015, oficialment conegut com a Malaysian Open 2015, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La setena edició del torneig es va celebrar entre el 26 de setembre i el 4 d'octubre de 2015 al Putra Stadium de Bukit Jalil, prop de Kuala Lumpur, Malàisia.

El tennista alacantí David Ferrer va guanyar el seu quart títol de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

ATP World Tour 2015
2015
Kuala Lumpur